Biberbach (Neder-Oostenrijk), Oostenrijk
Biberbach (Zwaben), Duitsland